Бебутов (Бебутова) — фамилия.

 Бебутовы — армянский княжеский род Грузии и России, родословие которых начинается с Ашхар-Бека, армянина, тифлисского мелика (градоначальника) в царствование грузинского царя Теймураза II.

Бебутов 
 князь Бебутов, Арсений Иванович (1834—1913) — генерал-майор (1893), участник Русско-турецкой (1877—1878) войны.
 Бебутов, Валерий Михайлович (иногда Валериан Михайлович) (1885—1961) — советский театральный режиссёр.
 
 Бебутов, Гарегин Владимирович (1904—1987) — советский государственный и партийный деятель, литературовед, журналист.
 
 князь Бебутов, Николай Васильевич (1839−1904) — генерал-майор (1895), участник Русско-турецкой (1877—1878) войны.

Двойная фамилия 
 Чельцов-Бебутов, Александр Михайлович (1922—1978) — советский учёный.
 Чельцов-Бебутов, Михаил Александрович (1890—1973) — советский украинский учёный, отец Александра Михайловича.

Бебутова 
 Бебутова, Елена Михайловна (1892—1970) — театральный художник.
 Бебутова, Ольга Михайловна (урождённая Данилова; 1879—1952) — прозаик, актриса.
 Бебутова или Грызунова-Бебутова — девичья фамилия актрисы Марианны Стриженовой.

Примечания